Passavant steht für:
 Passavant, Familie von hugenottischen Flüchtlingen

Passavant ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Passavant (1841–1926), deutscher Architekt und Unternehmer
 Ernst Passavant (1824–1909), deutscher Jurist und Politiker

 Jakob Passavant-Cornill (1777–1835), deutscher Kaufmann und Politiker
 Johann David Passavant (1787–1861), deutscher Maler und Kunsthistoriker
 Nicolas Passavant (1559–1633), Barchentweber

 Richard von Passavant (1852–1923), deutscher Kaufmann und Kunstmäzen
 Rudolf Emanuel Passavant (1641–1718), Begründer der Frankfurter Linie
 Samuel Passavant (1787–1855), deutscher Kaufmann und Politiker
 Wilhelm Passavant (1886–1959), deutscher Kaufmann und Politiker

Passavant ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Passavant (Doubs) im Département Doubs
 Passavant-en-Argonne im Département Marne
 Passavant-la-Rochère im Département Haute-Saône
 Passavant-sur-Layon im Département Maine-et-Loire

Passavant ist der Name folgender Unternehmen:
 Château de Passavant, Weingut in Passavant-sur-Layon
 Passavant-Werke in Aarbergen, siehe Michelbacher Hütte